La ligne 411B est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Quiévrain à Pommerœul entre  et .

Histoire 
 : mise en service en traction vapeur entre la gare de Quiévrain et Pommerœul, section Quiévrain Gare - Rue Debast commune avec la ligne 412 Quiévrain - Roisin () et nouvelle section () ; exploitation par la SNCV ; cette ligne était à l'origine censée faire partie d'un projet de ligne Mainvault - Quiévrain par Quevaucamps, Grandglise et Pommerœul mais la section Grandglise - Pommerœul ne fut jamais réalisée et la ligne se limita à Mainvault - Grandglise d'un côté et Quiévrain - Pommerœul. de l'autre

 : suppression (voyageurs et fret). Fermeture à tout trafic de la section Quiévrain Jonction - Pommeroeul ().

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 411 (1931), numéro partagé avec la ligne 411A Mainvault - Quevaucamps.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV
 Ligne de tramway 411A

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut
Capital 35
Capital 162
tram
tram